Argia hace referencia a varios artículos:

Mitología griega
Argía, Argia o Argea (Ἀργεία / Argeía) es el nombre de cuatro personajes de menor importancia de la mitología griega:

 Argía (oceánide), oceánide, engendró con su hermano Ínaco a Foroneo.
Argía (hija de Adrasto) (llamada en ocasiones Argía), hija del rey[Adrasto de Argos y de Anfítea, hija de Prónax. Se casó con Polinices, hijo de Edipo, con el que tuvo tres hijos: Tersandro, Adrasto y Timeas.
 Argea (a veces mencionada como Argía), esposa de Pólibo y madre de Argos, el constructor del barco Argo, con el que viajó Jasón y los Argonautas en busca del Vellocino de oro.
 Argía (hija de Autesión), hija del rey tebano, Autesión. Casada con Aristodemo, fue la madre de los gemelos, Eurístenes y Procles, ancestros de las dos dinastías reales de Esparta

Publicaciones
Argia, revista de información general en euskera.

Zoología
Argia es un género de caballitos del diablo de la familia Coenagrionidae.

Personajes de la mitología griega